Manchuria hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas y lugares
 Manchuria, región en el noreste de China, con capital en Shenyang.
 Manchuria Exterior, región de Rusia.
 Estación Manchuria, punto de parada en el ferrocarril transiberiano en la localidad de Manzhouli.

Historia
 Manchukuo, estado títere del Imperio japonés;
 Manchuria, estado manchú de la dinastía Qing antes de su conquista de la totalidad de China;

Ficción
 El mensajero del miedo